Orlando City SC (2010), Amerikaanse voetbalclub uitkomend in de USL Pro (2010-2014)
 Orlando City SC (2013), Amerikaanse voetbalclub die vanaf 2015 uitkomt in de Major League Soccer (2013-)